Иван Колоколов: Колоколов, Иван Дмитриевич (ум. 1869) — русский церковный писатель.
 Колоколов, Иван Алексеевич (1869—1919) — русский писатель.